Der Brasil Tennis Cup 2014 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Florianópolis. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2014. Das Turnier fand vom 24. Februar bis zum 2. März 2014 statt. In der gleichen Woche fand in Acapulco ebenfalls als International Turnier der WTA Tour 2014 die Abierto Mexicano Telcel statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Brasil Tennis Cup 2014 fand vom 22. bis zum 24. Februar 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Florianópolis